{{ficha de personaje
|nombre = Rune Haako
|obra = Star Wars
|primera = Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999)
|última = Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005)
|creador = George Lucas
|actor = Sandy Thompson
|raza = Neimoidiano
|sexo = Varón
|estatura = 1,96 m.
|ojos = Rojos
|pelo = Calvo
|ocupación = Consejero y asistente del Virrey Nute Gunray
|nacido = 80 ABY, Neimoidia
|fallecido = 19 ABY, Mustafar
|aliados = Nute GunrayPalpatineDarth MaulConde DookuOtros neimoidianos
|enemigos = Obi-Wan KenobiPadmé AmidalaDarth VaderQui-Gon Jinn
|afiliaciones_anteriores = Federación de ComercioConfederación de Sistemas Independientes
|estatus = Muerto
}}
Rune Haako era un neimoidiano (raza del universo de ficción de Star Wars'') que sirvió de teniente en las operaciones de la Federación de Comercio en la disputa de Naboo. Era el consejero y asistente del Virrey Nute Gunray y le acompañaba a dondequiera que el máximo líder fuese. Rune Haako siempre siguió las órdenes de Nute Gunray al pie de la letra aunque tenía dudas sobre los planes de Darth Sidious y sobre el trato que tenían, además de que era más paranoico y más pesimista que el virrey. Terminó arrestado una vez finalizada la batalla de Naboo.

Una vez libre de los cargos penales, viaja al planeta Cato Neimoidia donde toma residencia durante muchos años incluidas las Guerras Clon.

Siempre inmerso en los asuntos de la Confederación de Sistemas Independientes, trabajando cercanamente al Virrey Nute Gunray, viajó al Planeta Utapau. En este mundo, se estableció el Consejo Separatista, hasta que fue movido por órdenes de Darth Sidious al lejano planeta volcánico Mustafar.

Muere en Mustafar tras la llegada de Lord Darth Vader, en la última reunión del Consejo Separatista. Rune Haako muere cuando trata de esconderse debajo de una mesa pero cuando trata de evitar a Lord Vader es demasiado tarde y éste lo mata sin tener piedad.

Personajes de Star Wars

fi:Luettelo Tähtien sodan sivuhahmoista#Rune Haako